Suspension (lat. suspendere „aufhängen“, „schweben lassen“) steht für:
 Suspension (Chemie), heterogenes Stoffgemisch
 Suspension (Medizin), arzneilich verwendete heterogene Stoffgemische
 Suspension (Geologie), im Wasser oder in der Luft schwebendes Material, siehe auch Schwebstoffe
 Aufhängung des Fahrwerks eines Fahrzeugs, siehe Fahrwerk #Radaufhängung
 Aufhängung des Unterkiefers am Schädel von Fischen, siehe Fischmaul #Funktionelles
 Body-Suspension (englisch), Aufhängen des Körpers an Haken in der Haut
 Suspension in der Paläographie, Form der Abkürzung, bei der nur der Anfang eines Wortes oder einer Silbe geschrieben wird, siehe Abbreviatur (Paläografie)
 Einhängung, Begriff der Mathematik
 Suspension (Kirchenrecht), Verbot der Amtsausübung eines Klerikers
 Suspension, bei Studentenverbindungen die Einstellung des aktiven Betriebs am Hochschulort, siehe Studentenverbindung #Suspension/Vertagung
 WP Suspension (WP Performance Systems GmbH), österreichischer Hersteller von Motorrad-Komponenten

Siehe auch:
 Suspendierung
 Suspensorium (Begriffsklärung)
 Suspense
 Suspensionspolymerisation
 Suspensionsstrom